Ку́тас (від ) — діалектна назва прикраси у вигляді китиці на одязі.
 Кутас — плетена прикраса гусарського ківера, елемент етишкета.
 Ку́тас (від «кут») — невелике накриття від дощу в гуцульських церквах, у тому місці, де дах крила сходиться з дахом осьмірки, утворюючи кут

Прізвище 

Ку́тас — українське прізвище. Відомі носії:

 Кутас Павло Віталійович — український футболіст, захисник.
 Кутас Роман Іванович — український геолог, доктор геолого-мінералогічних наук.

Примітки 

Українські прізвища